Никипе́лов — русская фамилия.

Известные носители:
 Никипелов, Александр Демьянович (1914—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 Никипелов, Борис Васильевич (род. 1931) — министр атомной энергетики и промышленности СССР.